Фаермарк — фамилия.
 Фаермарк, Роальд Семёнович (более известен под именем Роман Сеф; 1931—2009) — советский детский поэт, писатель и драматург, переводчик, сценарист, педагог.
 Фаермарк, Сергей Александрович (род. 1962) — украинский политик и промышленник, Народный депутат Украины.